Pi Ocantis pode se referir a:
Pi1 Octantis
Pi2 Octantis